Raffaellino del Colle – pittore italiano
 Raffaellino del Garbo – pittore italiano
 Raffaellino da Reggio – pittore italiano
 Raffaellino da Savona – pittore italiano